Нордстром (Nordström) — шведське прізвище. Відомі носії:
 Ґуннар Нордстром (1881—1923) — фінський фізик-теоретик, відомий як опонент Альберта Ейнштейна.

 Nordstrom